Cinq navires portent le nom d'USS Chippewa :

 , une goélette capturée en 1813 aux forces britanniques, brûlée la même année ;
 , un navire de ligne de 106 canons dont le contrat de construction fut signé le  mais qui ne fut jamais terminé et vendu le  ;
 , un brick qui s'est échoué le  ;
 , une canonnière à vapeur lancée en 1861 et vendue en 1865 ;
 , un remorqueur mis en service en 1943, retiré du service en 1947 et coulé comme relief artificiel en 1990 au large de la Floride.

Chippewa